Приэто́кский — посёлок в составе Георгиевского района (городского округа) Ставропольского края Российской Федерации.

Варианты названия 
 Незлобненский плодопитомник совхоза № 3.

География 
Расстояние до краевого центра: 165 км.

Расстояние до районного центра: 19 км.

История 
До 2017 года входил в состав упразднённого Незлобненского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 81 % населения — русские.

Инфраструктура 
На территории поселка Приэтокского есть дом культуры, который был основан в 1958 году. Это было единственное место, где жители поселка могли провести свой досуг. В сельском доме культуры всегда велась активная работа. В разное время в нем проводились семинары, собрания, лекции, проходили концерты и другие мероприятия. 1 февраля 2001 г. в сельском доме культуры произошел пожар, в результате которого здание полностью вышло из строя, но работа учреждения не прекращалась. В настоящее время дом культуры восстановлен.

Сельская библиотека открыта 25 февраля 1988 года.

Медобслуживание осуществляет фельдшерско-акушерский пункт.

СПК «Незлобненский». Образован 13 января 1943 года как плодосовхоз Незлобненский.

В 1 км к северу от посёлка расположено открытое кладбище (площадь участка 2000 м²)

Образование 
Детский сад № 13 «Вишенка»
 Средняя общеобразовательная школа № 14. Открыта 1 сентября 1961 года
 Население поселка, в том числе и детское, быстро увеличивалось, и возить ребят в школу в станицу Незлобную было сложно.  в поселке открыли школу.
 В те годы школа представляла из себя небольшое здание, состоящее всего из двух классных комнат и еще одной, которая была одновременно и учительской и библиотекой.
 В 1960-е гг. в поселке уже было около ста школьников, поэтому школа работала в две смены.
 Сегодня школа - это уже, конечно, не маленькое двуклассное здание.
 Это одноэтажное каменное строение с небольшими, но уютными светлыми кабинетами, с библиотекой. На территории школы расположены спортивная площадка и учебно-опытный участок. Школа всегда была культурным центром в посёлке: проводятся тематические вечера, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, спортивные соревнования, культурно-массовые мероприятия, ярмарки, в которых принимают участие и жители поселка.

Примечания 

Населённые пункты Георгиевского района